Hendrik Enno van Gelder (1876-1960), Nederlands  archivaris en museumdirecteur
 Hendrik Enno van Gelder (1916-1998), Nederlands numismaticus